Jaguar hace referencia a varios artículos:

Zoología
 Jaguar (Panthera onca), félido más grande de América;

Historia
 Guerrero jaguar, ciertos miembros del ejército mexica;

Automovilística
 Jaguar Cars, fabricante de automóviles, filial de Tata Motors;
 Jaguar Racing, antigua escudería de Fórmula 1;

Aeronáutica
 SEPECAT Jaguar, avión cazabombardero anglofrancés;
 Grumman XF10F Jaguar, avión caza estadounidense;
 Jaguar, cohete experimental angloaustraliano;

Informática
 Atari Jaguar, consola de videojuegos fabricada por Atari;
 Cray Jaguar, una supercomputadora de la familia Cray XT;

Además
 Jaguares, equipos deportivos y grupos de rock;
 Fender Jaguar, guitarra eléctrica fabricada por Fender;
 Jaguar (serie de televisión), de Netflix.